Кратер Макнелли () — крупный ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь американского астронома Пола Макнелли (1890—1955) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Макнелли являются кратеры Бронк и Бобоне на северо-западе; кратер Ковалевская на севере; кратер Хатанака на северо-востоке; кратер Комсток на востоке; кратер Ферсман на юге и кратер Пойнтинг на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 47,0 км, глубина 2,3 км.

Кратер Макнелли имеет циркулярную форму и значительно разрушен. Вал сглажен, в северной части прорезан цепочкой из трех кратеров, в юго-восточной части перекрыт группой кратеров различного размера. Внутренний склон широкий и гладкий. Дно чаши ровное, испещрено множеством мелких кратеров, не имеет приметных структур.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны